Gühlitz steht für
 den Ortsteil Gühlitz der Gemeinde Küsten in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg.
 die frühere Schreibweise des Gemeindeteiles Gülitz der Gemeinde Gülitz-Reetz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Gühlitz (Storbeck-Frankendorf), eine Wüstung im Ortsteil Frankendorf der Gemeinde Storbeck-Frankendorf, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Siehe auch:
 Gülitz